Alejo III puede referirse a:

Alejo III Ángelo, emperador de los romanos (1195 – 1203).
Alejo III de Trebisonda, emperador de Trebisonda (1349–1390).